Dans le monde, il existe plusieurs routes numérotées B3 :
 Bundesstraße 3 (B 3), en Allemagne
 Route B3, à Chypre

Voir aussi